Afham ist der Ortsname von

 Afham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Afham (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Afham (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Afham (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern